Войнаро́вская — женская форма фамилии . 

 Известные носители 
 Войнаровская, Ванда-Цезарина Константиновна (1861—1911) — польская социалистка, участница российского, польского и французского революционного движения.
 Войнаровская, Елена Павловна (род. 1970) — украинская певица, поэтесса и композитор, солистка группы Flëur;
 Войнаровская, Нина Ивановна (1925—2013) — советская артистка оперетты, певица;
 Войнаровская, Эвелина (род. 1986) — польская гребчиха-байдарочница, чемпионка Европы и мира.